Bardola ist der Familienname folgender Personen:

 Marcello Bardola (1925–1999), Schweizer Mathematiker und Bridgemeister
 Nicola Bardola (* 1959), Schweizer Schriftsteller